El término Arao puede aludir a:

Arao, ciudad japonesa situada en la Prefectura de Kumamoto.
Uria, ave caradriforme.